{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80101) - || 1999 NV2 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80102) - || 1999 NS42 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80103) - || 1999 PA || 2 augustus 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (80104) - || 1999 RA22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80105) - || 1999 RD24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80106) - || 1999 RV26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80107) - || 1999 RG29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80108) - || 1999 RL29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80109) - || 1999 RA34 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80110) - || 1999 RQ40 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80111) - || 1999 RK42 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80112) - || 1999 RN61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80113) - || 1999 RL78 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80114) - || 1999 RO88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80115) - || 1999 RF95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80116) - || 1999 RZ109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80117) - || 1999 RS111 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80118) - || 1999 RO134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80119) - || 1999 RY138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80120) - || 1999 RU139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80121) - || 1999 RV144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80122) - || 1999 RY155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80123) - || 1999 RB170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80124) - || 1999 RF171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80125) - || 1999 RG176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80126) - || 1999 RF190 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80127) - || 1999 RP198 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80128) - || 1999 RO210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80129) - || 1999 RD225 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80130) - || 1999 SZ1 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80131) - || 1999 ST5 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80132) - || 1999 SV10 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80133) - || 1999 SB11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80134) - || 1999 TE8 || 5 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (80135) Zanzanini || 1999 TA11 || 7 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (80136) - || 1999 TV22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80137) - || 1999 TT25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80138) - || 1999 TY35 || 10 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (80139) - || 1999 TA46 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80140) - || 1999 TC56 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80141) - || 1999 TF68 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80142) - || 1999 TX89 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80143) - || 1999 TD92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80144) - || 1999 TY124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80145) - || 1999 TD153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80146) - || 1999 TJ155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80147) - || 1999 TV171 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80148) - || 1999 TA174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80149) - || 1999 TV177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80150) - || 1999 TL179 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80151) - || 1999 TO180 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80152) - || 1999 TF195 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80153) - || 1999 TP196 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80154) - || 1999 TL200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80155) - || 1999 TN206 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80156) - || 1999 TV211 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80157) - || 1999 TC213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80158) - || 1999 TN223 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80159) - || 1999 TL232 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80160) - || 1999 TT239 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80161) - || 1999 TK247 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80162) - || 1999 TZ248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80163) - || 1999 TG258 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80164) - || 1999 TZ264 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80165) - || 1999 TL285 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80166) - || 1999 TP291 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80167) - || 1999 TL293 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80168) - || 1999 TD321 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80169) - || 1999 TD328 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80170) - || 1999 UP5 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80171) - || 1999 UO6 || 28 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (80172) - || 1999 UV8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80173) - || 1999 UQ12 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80174) - || 1999 UN23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80175) - || 1999 UP26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80176) - || 1999 UL38 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (80177) - || 1999 US43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80178) - || 1999 UX49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80179) Václavknoll || 1999 VK || 1 november 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (80180) Elko || 1999 VS || 3 november 1999 || Tooele || Hansen Planetarium
|-
| (80181) - || 1999 VD11 || 7 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80182) - || 1999 VF13 || 1 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80183) - || 1999 VT20 || 9 november 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (80184) Hekigoto || 1999 VX22 || 10 november 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (80185) - || 1999 VO29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80186) - || 1999 VD32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80187) - || 1999 VJ34 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80188) - || 1999 VC37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80189) - || 1999 VE37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80190) - || 1999 VF38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80191) - || 1999 VG38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80192) - || 1999 VS38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80193) - || 1999 VO43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80194) - || 1999 VE44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80195) - || 1999 VF45 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80196) - || 1999 VV48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80197) - || 1999 VG49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80198) - || 1999 VC50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80199) - || 1999 VW52 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80200) - || 1999 VM53 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten